Neoaves este o cladă formată din toate păsările moderne (Neornithes sau Aves), cu excepția Paleognathae (ratite și rude) și Galloanserae (rațe, pui și rude). Aproape 95% din cele aproximativ 10.000 de specii cunoscute de păsări moderne aparțin Neoaves.

Diversificarea timpurie a diferitelor grupuri neo-aviane a avut loc foarte rapid în jurul Extincției Paleogen-Cretacic, și încercările de a rezolva relațiile lor reciproce au dus inițial la multe controverse.

Filogenie
Diversificarea timpurie a diferitelor grupuri neoaviene a avut loc foarte rapid în jurul evenimentului de extincție Cretacic-Paleogen. Ca urmare a radiației rapide, încercările de a rezolva relațiile dintre ele au produs rezultate contradictorii, unele destul de controversate, în special în studiile timpurii. Cu toate acestea, unele studii filogenomice recente recente despre Neoaves au condus la progrese semnificative în definirea ordinelor și a grupurilor supraordinale în Neoaves, chiar dacă nu au reușit să ajungă la un consens cu privire la o topologie generală de înaltă ordine a acestor grupuri. 

Un studiu genomic pe 48 de taxoni de către Jarvis și colab. (2014) au împărțit Neoaves în două clade principale, Columbea și Passerea, dar o analiză a 198 de taxoni de către Prum și colab. (2015) au găsit grupări diferite pentru prima divizare Neoaves. O reanaliză cu un set de date extins de Reddy și colab. (2017) a sugerat că acest lucru se datorează tipului de date de secvență, secvențele de codare favorizând topologia Prum. Dezacordul asupra topologiei, chiar și cu studii filogenomice mari, l-a determinat pe Suh (2016) să propună o politomie dură de nouă clade ca bază a Neoaves. O analiză a lui Houde și colab. (2019) au recuperat Columbea și o politomie dură redusă de șase clade în Passerea.

Următoarea cladogramă ilustrează relațiile propuse între toate cladele de păsări neo-aviene recuperate de Braun & Kimball (2021).

Note

Neognathae
Superordine de păsări